Biológia
Medve, állat
Medveállatkák (Tardigrada), az ízeltlábúak rokonai.
Medvehagyma
Barlangi medve (Ursus spelaeus) a medvefélék családjának egy kb.  kihalt faja.
Földrajz
 Medve, szlovákiai település
 Medve-tó a romániai Szováta településen, nevét kiterített medvéhez hasonló alakjáról kapta.
 Nagy-Medve-tó Kanadában.
 Medve-barlang (egyértelműsítő lap)
Csillagászat
Nagy Medve csillagkép
Kis Medve csillagkép
Egyéb
medve, a kovácsolás gépeinek, a gépi kalapácsoknak az alkatrésze